Adersdorf ist der Name folgender Orte:

 Adersdorf (Gemeinde Biberbach), Ortsteil von Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Adersdorf (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich